Ischnosoma är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1829. Ischnosoma ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Ischnosoma